Saravia kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Saravia (bergspass),

Filippinerna 

 Saravia (ort), Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 
 Enrique B. Magalona (kommun i Filippinerna), Västra Visayas, Province of Negros Occidental, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar